Суперкубок Чехії з футболу 2013  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 липня 2013 року між чемпіоном Чехії Вікторією (Пльзень) та володарем кубка Чехії Яблонцем.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2013
Чехія
2013 у Чехії